Вендлер () — фамилия.

Известные носители 
 Вендлер, Рихард (1898—1972) — немецкий юрист, деятель НСДАП и СС, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции.
 Вендлер, Филипп  (род.1933) — австрийский футболист, играющий за клуб «Капфенберг»
 Вендлер, Хелен  (род.1933) — американская поэтесса и литературный критик.